Ben Wallace (basketballer), een Amerikaanse voormalige profbasketballer
Ben Wallace (politicus), een Britse politicus